Bitunicostilbe är ett släkte av svampar. Bitunicostilbe ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bitunicostilbe